Plaats in Indonesië
 Sri Pendowo (Bandar Sribawono), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Timur in de provincie Lampung
 Sri Pendowo (Ketapang), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Selatan in de provincie Lampung